Симићи могу да буду: 

 Симићи (породица), српска породица
 Симићи (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Јован Симић Бобовац, српски кнез из 19. века
 Обилићев венац (Београд), први становници улице Обилићев венац у Београду